Hyakutake steht für:
 einen Kometen, siehe C/1996 B2 (Hyakutake)

Hyakutake ist der Familienname folgender Personen:
 Hyakutake Kaneyuki (1842–1884), japanischer Maler und Diplomat
 Hyakutake Seikichi (1888–1947), japanischer General
 Yūji Hyakutake (1950–2002), japanischer Amateurastronom
 Yoshifumi Hyakutake, japanischer Quantenphysiker (Arbeiten zum holografischen Prinzip in der Quantengravitation)
 Yoshinari Hyakutake (* 1977), japanischer Fußballspieler